Blauer Zug steht für:

 Train Bleu, Zug, der CIWL zwischen Calais und Ventimiglia verkehrte
 Plavi voz, Staatszug von Josip Broz Tito, jugoslawischer Präsident